La saison 2013-2014 du Championnat de Serbie de football est la  de la première division serbe. Le championnat rassemble les 16 meilleures équipes du pays au sein d'une poule unique, où chaque club rencontre tous ses adversaires 2 fois, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de deuxième division tandis que le  disputer un barrage de promotion-relégation face au  de D2.

C'est le club de l'Étoile Rouge Belgrade qui remporte le championnat cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec un seul point d'avance sur le tenant du titre, le Partizan Belgrade et... vingt-quatre sur le troisième, le FK Jagodina. C'est le septième titre de champion de Serbie de l'histoire du club. Mais pour des raisons financières, l'Étoile rouge est interdite de participation à la prochaine Ligue des champions par l'UEFA et doit laisser la place à son dauphin.

Les 16 clubs participants 

Clubs à BelgradeFK ČukaričkiÉtoile RougeOFK BelgradePartizan BelgradeRad Belgrade

Légende des couleurs

Compétition

Classement 

|
|valign=top align=left width=50%|

|}

Résultats 

|}

Barrage de promotion-relégation 

|}

Bilan de la saison

Statistiques individuelles

Classement des buteurs

Voir aussi

Notes et références

Lien interne 
 Championnat de Serbie de football

Lien externe 
  Résultats complets et classement sur le site RSSSF

Championnat de Serbie de football
Serbie
Football
Football